Арсентьєв В. — студент Строганівського училища, який здобув перемогу в конкурсі зі створення емблеми майбутньої Олімпіади в Москві.
 Арсентьєв Євгеній В. (1964) — український альпініст (2 розряд), що загинув в горах (зрив на скелях Жигулі на 30 м).
 Іван Арсентьєв — літературний псевдонім Івана Арсентійовича Чернеця.
 Арсентьєв Сергій Анатолійович (1958—1998) — заслужений майстер спорту СРСР (альпінізм).
 Стас Арсентьєв (1998 р.н.) — зіграв роль Сина (хлопчика) у фільмі «Las Meninas» («Фрейліни») українського режисера Ігоря Подольчака, знятий у 2008 р.

Див. також 
 Ілона Арсентьєва (1994 р.н.) — зіграла роль Доньки (дівчинки) у фільмі «Las Meninas» («Фрейліни») українського режисера Ігоря Подольчака, знятий у 2008 р.
 Арсент'єв Віталій Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища